Música
 Revolver (álbum), da banda The Beatles 
 "Revolver" (canção), de Madonna

Outros usos
 Revólver (filme),  com Jason Statham e Ray Liotta (original: Revolver)
 Revolver (revista), de rock 

Ou ainda
 Revólver, arma de fogo

Desambiguação